|-
| 171601 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171602 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171603 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171604 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171605 - ||  || 5 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 171606 - ||  || 31 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171607 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171608 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171609 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171610 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171611 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171612 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171613 - ||  || 11 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171614 - ||  || 27 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171615 - ||  || 26 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171616 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171617 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 171618 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171619 - ||  || 2 februarie 2000 ||  || , 
|-
| 171620 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171621 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171622 - ||  || 11 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171623 - ||  || 8 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171624 - ||  || 5 februarie 2000 || Kitt Peak || 
|-
| 171625 - ||  || 7 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171626 - ||  || 11 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171627 - ||  || 4 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171628 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171629 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171630 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171631 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171632 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171633 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171634 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171635 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171636 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171637 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171638 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171639 - ||  || 10 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171640 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171641 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171642 - ||  || 11 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 171643 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171644 - ||  || 29 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171645 - ||  || 29 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171646 - ||  || 30 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171647 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171648 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171649 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171650 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171651 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171652 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171653 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171654 - ||  || 11 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171655 - ||  || 4 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171656 - ||  || 4 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171657 - ||  || 2 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171658 - ||  || 30 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171659 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171660 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171661 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171662 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171663 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171664 - || 2000 KW || 24 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171665 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171666 - ||  || 30 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171667 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171668 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171669 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171670 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171671 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171672 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171673 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171674 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171675 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171676 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171677 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171678 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171679 - ||  || 31 august 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171680 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171681 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171682 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171683 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171684 - ||  || 7 septembrie 2000 || Elmira || 
|-
| 171685 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171686 - ||  || 21 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171687 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171688 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171689 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171690 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171691 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171692 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171693 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171694 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171695 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171696 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171697 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171698 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171699 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 171700 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-